Le psaume 114 peut désigner :
 le psaume 114 (113 A) : psaume 114 selon la numérotation hébraïque, psaume 113 A selon la numérotation grecque ;
 le psaume 116 (114-115) : psaume 116 selon la numérotation hébraïque, psaumes 114 et 115 selon la numérotation grecque.

 le Psaume 114 d'Anton Bruckner.